Pfeiffer & Schmidt ist der Name folgender Unternehmen:

 Pfeiffer & Schmidt (Braunschweig), ein deutsches Textil- und Bekleidungsunternehmen
 Pfeiffer & Schmidt (Hamburg), eine deutsche Handelsgesellschaft